Złota wolność – potoczne określenie swobód, praw i przywilejów, przysługujących szlachcie w I Rzeczypospolitej
 Złota Wolność – herb szlachecki
 Złota wolność – powieść Zofii Kossak-Szczuckiej